Гендрі () — шотландське прізвище, ім'я та топонім.

 Біллі Гендрі — колишній шотландський футболіст.
 Ґлорія Гендрі — американська кіноакторка.
 Джеймс Гендрі — шотландський футболіст.
 Джек Гендрі — шотландський футболіст.
 Девід Форбс Гендрі — англійський економіст.
 Джоан Гендрі — канадська спринтерка.
 Іан Гендрі — англійський актор.
 Колін Гендрі — шотландський футболіст, тренер.
 Марґарет Гендрі — наурська поетеса.
 Стівен Гендрі — шотландський професійний гравець в снукер.
 Стівен Джеймс Гендрі — модель, колишній професійний футболіст Молодіжної збірної Шотландії.
 Філ Гендрі — американський радіоведучий та актор.
 Чарльз Гендрі — міністр з питань енергетики та змін клімату Великої Британії.  

 Гендрі Томас — гондураський футболіст, півзахисник.
 Гендрі Крюзен — нідерландський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Алістер Джеймс Гендрі Берт — британський політик-консерватор.

 Гендрі — округ (графство) у штаті Флорида, США.

 4506 Гендрі — астероїд головного поясу.